Jean Ambroise Baston de Lariboisière (1759-1812), général d'Empire.
Honoré-Charles Baston de La Riboisière (1788-1868), fils du précédent, député et pair de France.
Élisa de Lariboisière (1794-1851), née Roy, épouse du précédent. 
Ferdinand Baston de La Riboisière (1856-1931), fils du précédent, député et sénateur.

Voir aussi 
L'hôpital Lariboisière, à Paris, est nommé ainsi car il a été construit avec l'héritage d'Élisa Roy, épouse de Honoré-Charles Baston de La Riboisière

Notes et références